Бонд, Эдвард:
 Бонд, Эдвард Август (1813—1898) — английский учёный.
  (1844—1920) — британский политик, член Палаты общин (1895—1906).
  (род. 1934) — английский драматург, лауреат премии Джона Уайтинга Совета Англии по искусствам (1968).